Schtschetinka steht für:
 Schtschetinka (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk, Russland
 Schtschetinka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol, Russland

 Schtschetinka (Atemescha), Nebenfluss der Atemescha im Becken der Mologa, Russland
 Schtschetinka (Demschenko), Nebenfluss des Demschenko im Becken der Rusa (Moskwa), Russland

Siehe auch:
 Schtschazinka